Sandwood bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Classic Reproductions, zuvor Sandwood Automotive
 Sandwood Bay, Bucht in Schottland